

Села:
 Стадники — Львівська область, Яворівський район
 Стадники — Рівненська область, Рівненський район

Населені пункти та їхні частини
 Стадники — село в гміні Добчице Мисленицького повіту Малопольського воєводства
 Стадники — село в гміні Ґродзіськ Сім'ятицького повіту Підляського воєводства
 Стадники — частина села Вільково в гміні Кентшин Кентшинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки